

Patronyme 

 Eugene Ely (1886-1911), pionnier américain de l'aviation.
 John Ely (né en 1986), joueur américain de baseball.
 Melvin Ely (1978-), joueur américain de basket-ball.
 Paul Ély, général français qui commanda notamment les forces en Indochine.
 Shy Ely, joueur américain de basket-ball.

Pseudonyme 
 David Ely (1927-), écrivain américain, auteur de roman policier et de science-fiction.

Toponyme

États-Unis 
 Ely (Nevada)
 Ely (Minnesota)
 Ely (Iowa)

Royaume-Uni 
 Ely dans le Cambridgeshire
 , au Pays de Galles

Autre 
 .
Patronyme anglais
 ELY,  Centre pour le développement économique, les transports et l'environnement en Finlande